Georg de Besche kan avse:

Georg de Besche (1641-1711), bruksägare, adelsman
Georg de Besche (1669-1730), son till ovanstående

Isac Georg de Besche, hovjunkare
Georg Johan De Besche, kammarjunkare, ståthållare

Referenser